Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1951 – trzeci sezon motocyklowych mistrzostw świata.

Kalendarz wyścigów

Wyniki

500 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

Kalendarz konstruktorów

350 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

250 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

125 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie serii

!